Burgo  hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Burgo, concepto urbanístico.
 Burgo (Arouca), freguesia portuguesa.
 El Burgo, parroquia de Culleredo, en la provincia de La Coruña, España.

Personas
 Burgo Partridge, escritor e historiador inglés.
 Pedro Burgo, piloto de rallies.

Otros
 burgo, el nombre vernáculo del ave Momotus momota en Argentina y Paraguay.

Véase también
 Borough, concepto equivalente en inglés
 Burgos (desambiguación)